Federação Caboverdiana de Futebol  – federazione calcistica di Capo Verde
 Federación Colombiana de Fútbol  – federazione calcistica della Colombia
 Federació Catalana de Futbol  – federazione calcistica della Catalogna
 Frequenza cardiaca fetale